El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2008, disputat el 8 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la setena prova de la temporada 2008 del mundial de motociclisme. Els vencedors van ser Dani Pedrosa en MotoGP, Marco Simoncelli en 250 cc i Mike Di Meglio en 125 cc.

Resultats

Moto GP

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2008 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2008
2008
2008